Determinante puede ser en referencia a:

 En lingüística, un determinante es una palabra o morfema que en combinación con un sintagma nominal crea un sintagma determinante especificando más concretamente la referencia del núcleo nominal.
 En matemáticas, el determinante es una forma multilineal alternada de un conjunto de vectores o de una matriz.
 En Bases de Datos, determinante se refiere al concepto de normalización.